Ксе́ния Влади́мировна Миле́вская (; родилась 9 августа 1990 года в Минске, СССР) — белорусская теннисистка; победительница 16 турниров ITF (шесть — в одиночном разряде); финалистка одиночного турнира Orange Bowl (2006); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции, Открытый чемпионат США-2007); полуфиналистка трёх юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде; полуфиналистка парного турнира Orange Bowl (2006); победительница летнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля в одиночном и смешанном парном разрядах (2005); бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса (2007).

Общая информация 
У Ксении есть старший брат Артём. Родители пристроили обоих детей в профессиональный спорт: сын стал футболистом и ныне хорошо известен по своим играм за киевское «Динамо» и сборную Украины, а дочь была отправлена в теннис, впервые попробовав себя в этой игре в семь лет. Её первый и единственный тренер — Виталий Пушняков, клуб — минское «Динамо».

Училась в средней школе № 193 (ныне — гимназия № 39) города Минска.

Любимое покрытие Милевской — грунт.

Спортивная карьера 

Завершила спортивную карьеру в декабре 2012 года. С 2013 года начала заниматься тренерской работой, в настоящее время — в Городском центре олимпийского резерва по теннису города Минска.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (6)

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (21)

Победы (10)

Поражения (11)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Ксения Милевская: в 25 лет ты должен выступать на уровне хотя бы топ-100 или не делать этого вообще
 Интервью с Ксенией Милевской: часть 1 часть 2

Теннисисты Белоруссии
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде среди девушек
Теннисные тренеры Белоруссии
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса